Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue en l'honneur d'Antoine de Padoue :
 la  de Békéscsaba en Hongrie ;
 la cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Bréda aux Pays-Bas ;
 la  de Governador Valadares au Brésil ;
 la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Longueuil au Canada ;
 la  de Mersin en Turquie ;
 la cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Molegbe en République démocratique du Congo ;
 la  de Patos de Minas au Brésil ;
 la cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue de Timmins au Canada.

AntoinePadoue
~